2 miejscowości w Polsce: 
 Topolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice 
 Topolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Stare Babice